Rehsiepen ist der Name von geographischen Objekten:

 Rehsiepen (Wuppertal), Bezirk im Stadtteil Ronsdorf der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Rehsiepen (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Rehsiepen (Schwarzes Siepen), Zufluss des Schwarzen Siepen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen